Elisa steht für:
 Elisa (Vorname)
 Elisa (Unternehmen), finnischer Telekommunikationskonzern
 Elisa (Film), französischer Spielfilm aus dem Jahr 1995
 Élisa (Manet), ein Frauenbildnis von Édouard Manet aus dem Jahr 1883
 Elisa (Telenovela), italienische Fernsehserie
 (956) Elisa, Asteroid
 Grube Elisa, ehemalige Buntmetallerz-Grube des Bensberger Erzreviers in Bergisch Gladbach
 Elisa (italienische Sängerin) (Elisa Toffoli, * 1977), Sängerin und Songwriterin
 Elisa (japanische Sängerin), Model und J-Pop-Sängerin
 Elisa (portugiesische Sängerin) (Elisa Silva, * 1999), Popsängerin

ELISA steht als Abkürzung für:
 Enzyme-linked Immunosorbent Assay, ein immunologisches Nachweisverfahren 
 eLISA, ein Gravitationswellendetektor im All, siehe Laser Interferometer Space Antenna #eLISA

Siehe auch:
 Elischa (Begriffsklärung)
 Eliza
 Villa Elisa

Abkürzung